Primer Congrés de Rastatt de 1713 entre Àustria i França.
 Segon Congrés de Rastatt de 1797 durant les Guerres de la Revolució Francesa.